FFAF steht für: 
 Fédération Française d'Athlétisme Féminin, siehe (französische) Frauenfußballverbände
 Fünf Facetten der Achtsamkeit Fragebogen, siehe Achtsamkeit
 Funeral for a Friend, eine ehemalige britische Rockband

Abkürzung